La Copa de Alemania 1974-75 fue la 32.ª edición de la copa de fútbol anual de Alemania Federal que se jugó del  al  y que contó con la participación de 128 equipos.

El campeón defensor Eintracht Frankfurt venció al MSV Duisburg en la final jugada en el Niedersachsenstadion para ser campeón de copa por segunda ocasión consecutiva.

Primera Ronda

Replay

Segunda Ronda

Replay

Tercera Ronda

Replay

Cuarta Ronda

Replay

Cuartos de Final

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
 Official site of the DFB 
 Kicker.de 

	

1975
Fútbol en 1974
Fútbol en 1975
Alemania en 1974
Alemania en 1975
Eintracht Fráncfort